Барум:

 Барум — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония. Входит в состав района Люнебург
 Барум — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония. Входит в состав района Ильцен
 Барум, Стивен (род. 1939) — американский кинооператор.